Robe (rivier in West-Australië)
 Robe (rivier in Ierland)
 Robe (rivier in Ethiopië)